Schnellersdorf ist der Name folgender Orte:

 Schnellersdorf (Edelsfeld) Ortsteil von Edelsfeld Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schnellersdorf (Gemeinde Stroheim), Ortschaft der Gemeinde Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich